Amerikai Egyesült Államok
 Paha (Washington)

 Szlovénia
 Paha (Szlovénia)